

Mitologia 
 Antea (o Stenebea) – personaggio della mitologia greca, fu moglie di Preto e madre di Lisippa, Ifinoe e Ifianassa
 Antea – personaggio della mitologia greca, figlio di Eumelo
 Antea – personaggio della mitologia greca, una delle figlie del gigante Alcioneo
 Antea – personaggio della mitologia greca, l'unica figlia di Tespio che rifiutò di procreare con Eracle

Altro 
 Antea – polis dell'antica Grecia ubicata in Messenia
 Antea – polis dell'antica Grecia ubicata in Beozia
Antea – satellite naturale del pianeta Saturno
Antea – dipinto del Parmigianino
ANTEA – acronimo dell'Associazione Nazionale Tecnici Entomologia Applicata
Antea – nome proprio di persona femminile
Antea – casa editrice italiana
A.N.T.E.A. onlus Associazione Nazionale Tutela Ecosistema e Animali – associazione di volontariato 
Antea –  frazione del comune Bergamasco di San Pellegrino Terme